Liste Swadesh de 207 mots en français et en bulgare.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Bulgare

Liens externes 
  (source principale)
  Dictionnaires de bulgare (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire en bulgare

bulgare
Langue bulgare
Langue slave méridionale